Мурхед има више значења:
 Мурхед (Ајова)
 Мурхед (Минесота)
 Мурхед (Мисисипи)